Loceret kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Loceret, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Loceret, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar